n
 Beleg van Jeruzalem (1003 v.Chr.), koning David verovert de stad op de Jebusieten.
 Beleg van Jeruzalem (587 v.Chr.), na een langdurige belegering verovert koning Nebukadnezar II de stad.
 Beleg van Jeruzalem (63 v.Chr.), de Romeinse veldheer Pompeius intervenieert in de Hasmonese burgeroorlog in het voordeel van het Romeinse Rijk.
 Beleg van Jeruzalem (37 v.Chr.), koning Herodes I verovert met Romeinse hulp de stad; er komt een einde aan de dynastie der Hasmoneeën.
 Beleg van Jeruzalem (70), de latere Romeinse keizer Titus verovert de stad, verwoest de tempel en beslecht de grote Joodse opstand.
 Beleg van Jeruzalem (614), de Perzische veldheer Shahrbaraz, in dienst van de Sassanidische koning Khusro II, verovert de stad tijdens de Byzantijns-Perzische Oorlog.
 Beleg van Jeruzalem (637), de Arabische veldheer Khalid ibn Walid, in dienst van kalief Omar ibn al-Chattab, verovert de stad, die sinds 629 weer in Byzantijnse handen was.
 Beleg van Jeruzalem (1099), de Kruisvaarders veroveren de stad op het kalifaat der Fatimiden, als onderdeel van de Eerste Kruistocht.
 Beleg van Jeruzalem (1187), de moslims onder sultan Saladin heroveren de stad op de Kruisvaarders.
 Beleg van Jeruzalem (1244), de Turkse Chorasmiden veroveren de stad op de Kruisvaarders, die in 1229 de stad per verdrag hadden herkregen.
 Beleg van Jeruzalem (1834), Palestijnse opstandelingen slagen er niet in de stad te veroveren op de gouverneur van Syrië Ibrahim Pasja.
 Slag om Jeruzalem (Beleg van Jeruzalem (1917)), de stad valt in handen van de Britten in hun strijd tegen de Ottomanen tijdens de Eerste Wereldoorlog
 Beleg van Jeruzalem (1948) gedurende de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948, het westen van de stad wordt Israëlisch, het oosten inclusief de oude stad wordt onderdeel van het koninkrijk Jordanië.

Jeruzalem